Движение единого народного действия (МАПУ) () — название трёх политических партий леводемохристианского и марксистского толка, существовавших в Чили:

 Движение единого народного действия (МАПУ) () — политическая партия, основанная в 1969 году в результате выхода из Христианско-демократической партии левого крыла, сооснователь и член коалиций «Народное единство» (1969—1973) и «Согласие партий за демократию» (1988—1994). Распущена в 1994 году, руководство перешло в Социалистическую партию Чили, большая часть членов — в Партию за демократию.
  () —  политическая партия, основанная в 1973 году в результате раскола МАПУ на сторонников марксизма-ленинизма (сохранивших старое название) и сторонников христианской демократии левого толка (вышедших из МАПУ), член коалиции «Народное единство» (1973). В 1985 году влилась в состав Социалистической партии Чили и Партии за демократию.
 , также МАПУ Лаутаро () — партизанская организация, основанная в 1982 году наиболее радикально настроенными членами МАПУ, выступавшими за силовое свержение военной хунты Пиночета. Не приняла перехода Чили к демократии, разгромлена силовыми структурами страны в 1994 году, остатки влились в состав радикальных фракций Левого революционного движения и Патриотического фронта Мануэля Родригеса.